Ziegelei steht für:
 Ziegelei, Fabrik zur Herstellung von Baumaterialien aus gebranntem Ton

Als Eigenname folgender Orte:
 Ziegelei (Aland), Wohnplatz von Aland, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Ziegelei (Bad Wurzach), Weiler von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ziegelei (Crivitz), Wohnplatz von Crivitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ziegelei (Dessau-Roßlau), Wohnplatz von Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Ziegelei (Ettenhausen), Wohnplatz von Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen
 Ziegelei (Gardelegen), Ortsteil von Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Ziegelei (Geretsried), Ortsteil von Geretsried, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Ziegelei (Gransee), Ortsteil von Gransee, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ziegelei (Großmehring), Ortsteil von Großmehring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Ziegelei (Gundelfingen an der Donau), Ortsteil von Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Ziegelei (Kade), Wohnplatz von Kade, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Ziegelei (Karstädt), Wohnplatz von Karstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ziegelei (Kletkamp), Ortsteil von Kletkamp, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Ziegelei (Kritzow), Wohnplatz von Kritzow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ziegelei (Mendorf), Wohnplatz von Mendorf, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Ziegelei (Meyenburg), Wohnplatz von Meyenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ziegelei (Mestlin), Wohnplatz von Mestlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ziegelei (Milower Land), Wohnplatz der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Ziegelei (Möckern), Wohnplatz von Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Ziegelei (Nahrstedt), Wohnplatz von Nahrstedt, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Ziegelei (Rheinbreitbach), Wohnplatz von Rheinbreitbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Ziegelei (Rühstädt), Wohnplatz von Rühstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ziegelei (Schafshill), Wohnplatz von Schafshill, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Ziegelei (Sternberg), Wohnplatz von Sternberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ziegelei (Thalfang), Wohnplatz von Thalfang, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Ziegelei (Trebbin), Wohnplatz von Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Ziegelei (Zehdenick), Wohnplatz von Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

Als Namensteil folgender Orte:
 Hohen Wooser Ziegelei, Wohnplatz der Gemeinde Vielank, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Alte Ziegelei
 Rote Ziegelei